De team meerkamp voor de mannen bij het turnen op de Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro vond plaats op 6 augustus (kwalificatie) en op 8 augustus (finale). De Japanners wonnen het onderdeel voor de Russen die het zilver pakte en de Chinezen die het brons wonnen.

Format 
Alle deelnemende teams moesten een kwalificatieronde turnen. De beste acht deelnemers gingen door naar de finale. De scores van de kwalificatie werden bij de finale gewist, en alleen de scores die in de finale gehaald werden, telden voor de einduitslag. In de finale turnde drie deelnemers van een team een oefening op een onderdeel. Op ieder onderdeel werd er door drie turners een oefening geturnd en alle scores worden bij elkaar opgeteld en tot einduitslag verwerkt.

Uitslag 

1 Andreas Toba scheurde zijn kruisband bij zijn vloeroefening tijdens de kwalificatie. Hij behoorde tot het gekwalificeerde team voor de finale en was ook bij de finale aanwezig, maar was niet om staat om op de finale te turnen.

2 Korte tijd voor de finale bleek dat Maksym Semiankiv niet in staat was om te turnen. Hij verscheen wel op het toernooi, maar deed niets meer dan het toestel aanraken. Hierdoor kreeg Oekraïne geen punten voor zijn onderdelen.

Externe links 
  Resultaten team meerkamp mannen - Rio2016.com
  Resultaten team meerkamp mannen - Olympic.org
  'Duitse en Franse turner raken zwaar geblesseerd' - nu.nl (07-08-2016)
  'Gymnastics fans are upset with Ukraine after team takes zeroes in Olympic final' - FOX Sports (08-08-2016)
  Instagram Oleg Vernjajev (09-08-2016)

Mannen meerkamp team